Матеєшть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Матеєшть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Матеєшть.
 Матеєшть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Сендулень.